

Cinema 
The Green-Eyed Monster – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
The Green-Eyed Monster – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Green-Eyed Monster – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pilot Films Corporation
The Green-Eyed Monster – cortometraggio del 1914 diretto da Paul Powell
The Green-Eyed Monster  – cortometraggio del 1915 diretto da Cecil Birch
The Green-Eyed Monster – film del 1916 diretto da J. Gordon Edwards

Letteratura 
Controcorrente (The Green-Eyed Monster) –  romanzo giallo del 1960 scritto da Hugh Callingham Wheeler con lo pseudonimo di Patrick Quentin.